Pandóra szelencéje (görög mitológia)
Pandóra szelencéje (színdarab) a német Frank Wedekind színjátéka, 1904-ből

Filmek
Pandóra szelencéje (film, 1929) német filmdráma, 1929-ből
Pandóra szelencéje (film, 2002) amerikai thriller, 2002-ből
Pandóra szelencéje (film, 2008) török–francia–német–belga filmdráma, 2008-ból